Bibarrense Atlético Clube é uma agremiação esportiva da cidade de Duas Barras.

História 

Disputou a Super Copa Noroeste em 2019, sendo vice-campeão.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Duas Barras
Clubes de futebol fundados em 1923
Fundações no Rio de Janeiro em 1923